Huvudartikel: Australiska öppna 2017

Damsingelturneringen vid Australiska öppna 2017 spelas mellan 16 och 28 januari.

Seedning 

   
  Angelique Kerber (Fjärde omgången)
  Serena Williams (Mästare)
  Agnieszka Radwańska (Andra omgången)
  Simona Halep (Första omgången)
  Karolína Plíšková (Kvartsfinal)
  Dominika Cibulková (Tredje omgången)
  Garbiñe Muguruza (Kvartsfinal)
  Svetlana Kuznetsova (Fjärde omgången)
  Johanna Konta (Kvartsfinal)
  Carla Suárez Navarro (Andra omgången)
  Elina Svitolina (Tredje omgången)
  Timea Bacsinszky (Tredje omgången)
  Venus Williams (Final)
  Jelena Vesnina (Tredje omgången)
  Roberta Vinci (Första omgången)
  Barbora Strýcová (Fjärde omgången)

<ol start="17">
 
  Caroline Wozniacki (Tredje omgången)
  Samantha Stosur (Första omgången)
 Kiki Bertens (Första omgången)
  Shuai Zhang (Andra omgången)
  Caroline Garcia (Tredje omgången)
  Daria Gavrilova (Fjärde omgången)</li>
  Darja Kasatkina (Första omgången)
  Anastasija Pavljutjenkova (Kvartsfinal)
  Tímea Babos (Första omgången)
  Laura Siegemund (Första omgången)
 Irina-Camelia Begu (Andra omgången)
  Alizé Cornet (Andra omgången)
  Mónica Puig (Andra omgången)
  Jekaterina Makarova (Fjärde omgången)
  Julia Putintseva (Andra omgången)
  Anastasija Sevastova (Tredje omgången)
</ol>

 Matcher Teckenförklaring'''''

 Q = Kvalificerad via kvalturnering
 WC = Wild card
 LL = Lucky loser
 PR = Skyddad rankning (protected ranking)
 w/o = Walk over
 r = Uppgivet (retired)

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel 

Australiska öppna 2017